Douglas Muir (1914–1966), acteur britannique
 , philatéliste britannique
  (1925–2014), joueur écossais de rugby